Серге́й Никола́евич Во́лков (19 апреля 1949, Москва — 31 августа 1990, Харьков) — советский фигурист и тренер по фигурному катанию. Чемпион мира 1975 года, вице-чемпион мира (1974) и Европы (1974), двукратный чемпион СССР, участник двух Олимпиад. Первый советский чемпион мира в мужском одиночном катании. Заслуженный мастер спорта СССР (1975).

Биография 
Занимался фигурным катанием с трёх лет, на стадионе «Спартак», куда привела его бабушка. Первым тренером был Пётр Петрович Тихонов. С 1959 тренировался у В. Н. Кудрявцева.

В 1966 стал чемпионом СССР среди юношей.

В 1970-77 постоянно был призёром чемпионатов СССР, в том числе в 1974 и 1976 — чемпионом СССР. Дебютировал на чемпионате Европы 1968 (12-е место). Пик спортивных достижений Волкова приходится на 1974-76: в 1974 он занял 2-е место на чемпионате Европы и на чемпионате мира, при этом на чемпионате Европы Волков выступал со сломанным пальцем ноги. В 1975 стал первым советским чемпионом мира в мужском одиночном катании, в произвольной программе чисто выполнил три тройных прыжка (два тулупа и сальхов), несмотря на травму.

В 1976-78 Волков тренировался у С. А. Жука, но столь весомых успехов уже не добивался.

Волков был признанным мастером в обязательных фигурах, получая большое преимущество.

Неоднократно пытался бросить занятия фигурным катанием и два года подряд, тайком от Кудрявцева, Сергей подавал документы в приемную комиссию лётного училища в Ростове-на-Дону, он хотел стать лётчиком-испытателем, но оба раза его «забраковали» по состоянию здоровья.

После окончания спортивной карьеры (в 1978 году) до 1982 года работал во Всесоюзном спорткомитете старшим тренером юношеской сборной СССР, а позже в ДСО «Спартак». Тренировал, в частности, Александра Фадеева (в 1987—1988) и Александра Абта и др.

В феврале 1990 года он уехал работать по контракту в Австрию, но уже в июне вернулся в Москву.

Умер от рака желудка в 1990 году под Харьковом, похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Личная жизнь 
Первая жена — Людмила Волкова (Олехова), мастер спорта по фигурному катанию (выступала в парном катании), также работала тренером. От неё имел сына Александра (1976 г.р.). Вторая жена — преподавательница в Московском институте стали и сплавов, от этого брака две дочери-близнецы (1985 г.р.). Сестра — Елена Буряк (Волкова), судья международной категории по фигурному катанию.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1968
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1976 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 Спортивный некрополь

Фигуристы СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы мира по фигурному катанию
Умершие от рака желудка
Тренеры по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Похороненные на Кунцевском кладбище